Монжа́н:

 Монжан — коммуна во Франции, департамент Майен
 Монжан — коммуна во Франции, департамент Шаранта
 Монжан-сюр-Луар — коммуна во Франции, департамент Мен и Луара